Osoby o tym nazwisku:
 Jørgen Corneliussen – norweski kulturysta
 Torleiv Corneliussen – norweski żeglarz, olimpijczyk